Урдьялес () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кастро-Урдьялес  — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Урдьялес-дель-Парамо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.